Савинцев — фамилия:

 Савинцев, Валерий Михайлович (1944—2020) — бригадир слесарей-сборщиков завода имени Ленинского Комсомола Министерства судостроительной промышленности СССР. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Савинцев, Евгений  Александрович (1925—2015) — полковник КГБ СССР.
 
 Савинцев, Игорь Григорьевич (род. 1952) — глава администрации Барнаула в 2010—2015 годах.
 Савинцев, Николай Николаевич (1903—1974) — один из лучших советских футбольных вратарей первой половины XX века.